A 2010-es ETCC portugál nagydíj volt a 2010-es túraautó-Európa-kupa első fordulója. 2010. március 28-án rendezték meg a Circuito Vasco Sameiro-n, Bragában.

Nevezési lista

Első futam

Második futam

Források 

Portugal